Cleveland-klass kan avse
 Cleveland-klass (kryssare) – en kryssarklass från andra världskriget
 Cleveland-klass (amfibiefartyg) – en underklass till Austin-klass